Saboia ou Savoia pode referir-se a:

 Saboia - departamento da França.
 Alta Saboia -  departamento da França.
 Ducado de Saboia - antiga região do norte de Itália passada à França.
 Casa de Saboia
 Saboia (Odemira) - freguesia portuguesa do concelho de Odemira.
 Verrua Savoia, comuna italiana do Piemonte

Ver também
 Saboyá
Desambiguação
Desambiguações de topônimos